Zoma peut désigner :

 le zoma, ancien marché à ciel ouvert de Antananarivo, capitale de Madagascar, ayant existé de la fin du  à 1997 ;
 Zoma, un genre d'araignées comportant au moins deux espèces :
 Zoma dibaiyin Miller, Griswold & Yin, 2009 ;
 Zoma zoma Saaristo, 1996 ;
 Zoma Bealoka, commune urbaine située dans la province de Tananarive, au centre du Madagascar
 La Zoma, commune d'Espagne dans la communauté autonome d'Aragon ;

Homonymie de toponyme